Боер:

 Боер — в Молдавии и Валахии, то же самое, что бояр, боярин, помещик, крупный землевладелец.
 Боер, Венцеслас (1795—1856) — австрийский (богемский) естествоиспытатель и исследователь.